Вера Николаевна Харузина (1866—1931) — русский и советский учёный-этнограф, первая женщина, ставшая в 1907 году профессором этнографии.

Биография 
Вера Николаевна Харузина родилась в богатой купеческой семье. Окончила московскую классическую женскую гимназию С. Н. Фишер, частные уроки математики брала у Н. А. Шапошникова.

Как и её братья, выбрала занятием науку, а именно — этнографию. Как пишет М. М. Керимова: Жизнь и творчество Харузиных были тесно связаны с историей и культурой России и свидетельствовали об их глубоком интересе к русскому и другим славянским народам, а также к многочисленным нерусским народам и этническим группам, населявшим Российскую империю.

Особенным стимулом для В. Н. Харузиной стало посещение Антропологической выставки в Москве (1877 год), но из-за того, что девушек не принимали в высшие учебные заведения, науку она начала изучать при поддержке братьев, а затем была слушателем курсов лекций по истории, этнографии и археологии в учебных заведениях Германии (1882), Франции (1892), Австрии (1901).

Большой личной трагедией для учёного стала смерть братьев М. Н. Харузина и, особенно, Н. Н. Харузина: Вера гордилась своим братом, его необыкновенной энергией, глубочайшими знаниями и преданностью избранной науке. Трудоемкая работа по редактированию объемного труда Н. Н. Харузина очень много дала самой Вере, которая в начале XX в. тоже будет читать лекции по этнографии в Московских институтах.

С 1907 года читала лекции на Женских высших курсах, С 1911 — в Московском археологическом институте, а с 1927 — в Московском университете.

Тяжёлым испытанием стал для неё арест в 1927 году брата, А. Н. Харузина, — и только любовь к науке помогла ей продолжить работу по изучению этнографии.

Вера Николаевна скончалась 17 мая 1931 года, была похоронена в Москве на Дорогомиловском кладбище, при ликвидации которого останки были перенесены на Новодевичье кладбище.

Семья 
Братья — М. Н. Харузин (1860—1888), А. Н. Харузин (1864—1932) и Н. Н. Харузин (1865—1900), все они посвятили свою научную деятельность изучению быта, материальным и духовным обычаям народов мира.

Библиография 
Материалы для библиографии этнографической литературы. СПб., 1904. 295 с. (Приложение к книге Н. Харузина «Этнография». Вып. 4. СПб., 2005);

Об участии детей в обрядово-религиознной жизни // ЭО. 1911. Кн. 88-89. 78 с.;

Игрушки у малокультурных народов // Игрушка. Ее история и значение. М., 1912. С. 85-139;

Отчет о летней поездке в Германию (каталогизация, консервирование и размещение коллекций в этнографических музеях) // Отчет Московского археологического института за 1910-1911 гг. М., 1912. 96 с.;

Этнография. Вып. 1. Введение. Верования малокультурных народов. М., 1909. 592 с.; Вып. 2. Приемы изучения явлений материальной культуры (жилище, одежда, украшения, пища). М., 1914. 469 с.;

Примитивные формы драматического искусства // Этнография. 1927. № 1. С. 57-85; № 2. С. 283-300; 1928. № 1. С. 22-43; № 2. С. 3-31;

На основе многолетнего преподавания по курсу «Этнография», В. Н. Харузина выпустила один из первых учебников по данной дисциплине «Этнография» (М., 1909—1914, Вып. I—II). Посмертно вышла её работа «Введение в этнографию. Описание и классификация народов земного шара» (М., 1941).

Оставила интереснейшие воспоминания: Харузина В. Н.  Прошлое: Воспоминания детских и отроческих лет. — М.: Новое литературное обозрение, 1999.

См. также 
 Харузин, Алексей Николаевич
 Харузин, Николай Николаевич
 Харузин, Михаил Николаевич
 Этнография

Примечания

Литература 
 Пименов В. В. Основы этнологии: Учебное пособие. — М.: МГУ, 2007
 Токарев С. А. Истории русской этнографии — М.: Наука, 1966
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 3: Р — Я. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2011. — С. 224—384 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0127-8 (т. 3)

Ссылки 
 Харузина Вера Николаевна
 Этнограф Вера Николаевна Харузина
 Сказки русских инородцев
 Наше прошлое: Рецензия на книгу Харузиной В. Н. «Прошлое»
 Работы В. Н. Харузиной на сайте Тверской епархии

Этнографы Российской империи
Этнографы СССР
Выпускницы гимназии С.Н. Фишер
Преподаватели Московского археологического института
Преподаватели МГУ
Перезахороненные с Дорогомиловского кладбища
Похороненные на Новодевичьем кладбище